Volgend is een lijst van de werelddelen, gesorteerd op aantal bewoners, en per werelddeel een lijst van landen, gesorteerd naar inwoneraantal.
De gegevens gelden voor juli 2016. De totale wereldbevolking wordt geschat op 7.244.422.000 (20 mei 2015) mensen. Het werelddeel Antarctica heeft geen inwoners.

Afrika

Azië

Europa

Noord-Amerika

Oceanië

Zuid-Amerika 

Totaal:

Zie ook 
 Lijst van landen naar inwonertal
 Wereldbevolking

inwonertal per werelddeel
Demografie naar continent
Wereldbevolking